La Guerra de Irak puede referirse a distintos acontecimientos:
 Conquista musulmana de Persia (633–656);
 Guerra anglo-iraquí (1941);
 Guerra Irán-Irak (1980–1988), o primera guerra del golfo Pérsico;
 Guerra del Golfo (1991), o segunda Guerra del golfo Pérsico;
 Guerra de Irak (2003-2011), o tercera guerra del golfo Pérsico, acontecida después de los atentados del 11 de septiembre de 2001;
 Guerrilla de guerrillas iraquíes
 Insurgencia iraquí (2011-2013)
 Guerra Civil Iraquí (2014-2017)
 Guerra contra el Estado Islámico (2014-actualmente)

tr:Körfez Savaşı (anlam ayrım)